Персоналии
 Питти, Бонаккорсо (; 1354—1432) — итальянский авантюрист и писатель.
 Питти, Джон (род. 1978) — футбольный арбитр из Панамы.
 Питти, Лука (1398—1472) — богатый флорентийский банкир.
 Питти (род. 1987) — бразильский футболист, защитник саудовского клуба «Аль-Таи».

Другое
 Палаццо Питти — достопримечательность Флоренции.
 Тондо Питти (итал. Tondo Pitti) — мраморный барельеф, созданный Микеланджело (ок. 1503−1505).

См. также 
 
 Доктрина Питти

Примечания